Кёне — французская () или немецкая () фамилия:

 Кёне — русский баронский род, родоначальником которого был:
 Кёне, Бернгард Васильевич (1817—1886) — археолог, нумизмат и геральдист.
 Кёне, Иоганн Ротгер (1799—1860) — немецкий филолог-классик, переводчик, педагог.
 Кёне, Франсуа (1694—1774) — французский экономист, основоположник школы физиократов.
 Кёне, Эмиль (1848—1918) — немецкий ботаник, гимназийский учитель и гимназийский профессор.